Józef Zaremba (generał) – generał major wojsk koronnych, konfederat barski
 Józef Zaremba (powstaniec styczniowy) – kapitan, powstaniec styczniowy